L'équipe de baseball des Athletics d'Oakland est une franchise de la Ligue majeure de baseball depuis 1901. Cette page retrace les résultats de l'équipe depuis cette première saison avec l'indication des résultats en saison régulière et ceux enregistrés en séries éliminatoires.

Résumé (1901-2010)

Saison régulière 
 110 saisons de Ligue majeure : 8270 victoires pour 8752 défaites (0,486)
 14 titres de Division : 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1981, 1988, 1989, 1990, 1992, 2000, 2002, 2003, 2006
 9 titres de Ligue : 1902, 1905, 1910, 1911, 1913, 1914, 1929, 1930, 1931

Séries éliminatoires 
 6 participations en Série de division : 14 victoires pour 12 défaites (0,538), 2 séries gagnées : 1981, 2006
 11 participations en Série de championnat : 23 victoires pour 23 défaites (0,500), 6 séries gagnées : 1972, 1973, 1974, 1988, 1989, 1990
 14 participations en Série mondiale : 41 victoires pour 34 défaites (0,546), 9 séries gagnées : 1910, 1911, 1913, 1929, 1930, 1972, 1973, 1974, 1989
 Bilan en séries éliminatoires : 78 victoires pour 69 défaites (0,530)

Saison par saison

Liens externes 
 Statistiques des Oakland Athletics sur Baseball-Reference.com
 Stades et affluences des Oakland Athletics sur Baseball-Reference.com

Oakland Athletics